China Open 2012 − siódmy rankingowy turniej snookerowy sezonu 2011/2012. Rozegrany został w dniach 26 marca – 1 kwietnia 2012 roku w hali widowiskowej Uniwersytetu Pekińskiego w Pekinie (Chiny).

Obrońcą tytułu był Anglik Judd Trump, który w ćwierćfinale uległ swojemu rodakowi Stephenowi Lee 3-5.

W Polsce turniej transmitowała stacja Eurosport.

Nagrody 
 Zwycięzca: £75 000
 II Miejsce: £30 000
 Półfinalista: £18 000
 Ćwierćfinalista: £10 000

 Ostatnia 16-ka: £7 500
 Ostatnia 32-ka: £6 000
 Ostatnia 48-ka: £2 300
 Ostatnia 64-ka: £1 500

 Najwyższy break turnieju: £2 000
 Maksymalny break: nie przewidziano

 Najwyższy break eliminacji: £200
 Maksymalny break w eliminacjach: nie przewidziano

Łączna pula nagród: £400 000

Runda dzikich kart 
Mecze dzikiej rundy zostały rozegrane 26 i 27 marca w Pekinie.

Drabinka turniejowa

Finał

Kwalifikacje 
Mecze zostały rozegrane w dniach 21 – 24 lutego w World Snooker Academy, Sheffield, Anglia. Wszystkie mecze były rozgrywane w systemie najlepszy z 9 frame’ów.

Linki zewnętrzne 
 China Open 2012 w serwisie snookerworld.pl

China Open (snooker)
2012 w sporcie
2012 w Chinach